Komāzān (persiska: كُمازان, كَمازان, کمازان) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hamadan, i den nordvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Komāzān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Komāzān är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Āhangarān,  meter över havet,  km nordost om Komāzān. Runt Komāzān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kamāsā,  km nordost om Komāzān. Trakten runt Komāzān består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamadan (provins)